Antrak steht für:

 Antrak Air, ghanaische Fluggesellschaft 

Antrak ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Antrak (* 1941), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Kabarettist